Le HMS Sealion était le nom de plusieurs navires et d'au moins une base terrestre de la Royal Navy.
 Le HMS Sealion (72S) - un sous-marin de classe S actif pendant la Seconde Guerre mondiale
 Le HMS Sealion (S07) - un sous-marin de la période de la guerre froide, de classe Porpoise
 Le nom de la Royal Navy pour RAF Ballykelly en Irlande du Nord. L'école commune anti-sous-marine y était située avec plusieurs unités de l' Fleet Air Arm (aéronavale).

Notes

Références 
  Colledge, J. J.; Warlow, Ben (2006) [1969]. Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .